Ночно́й клуб () — общественное заведение, работающее обычно после 21:00, предназначено для свободного времяпрепровождения (как правило, для молодежи).

Обычно в клубах есть бар, танцпол, чил аут — место, в котором можно посидеть в тихой обстановке с более спокойной музыкой. Часто в клубах присутствует контроль формы одежды (дресс-код) и внешнего вида (фейсконтроль). Для клубов нет особого единого формата, так как каждый клуб специализируется на своей целевой аудитории посетителей.

История

1970-е и 1980-е годы: Диско 
Расцвет ночных клубов: СССР, США, Британия, Германия, Франция и многие другие страны стали развивать свою культуру. С этого момента ночные клубы освободились от репутации мест, где собирались криминальные воротилы и богема, они стали достойным местом досуга для обеспеченных средних классов. В 1970-е годы начался новый период. Период диско. Серебряный крутящийся шар над потолком, высокий танцпол, где выступали знаменитые певцы-диско: Глория Гэйнор, Бони М и др.

1980-е годы: СССР и другие страны 
1980-е стали временем процветания и распространения клубной культуры ещё больше, чем десятилетие назад. Если тогда клубы развивались только в западных странах, то теперь они развиваются по всему миру, включая и СССР. Однако если в мире открывались преимущественно танцевальные клубы, то в СССР они получили статус закрытых клубов, где ценители музыки слушали её в оригинале, то есть вживую. Рок- и джазовые клубы очень быстро нашли свою аудиторию, но танцы очень долго оставались в узком кругу профессионалов и не рассматривались как досуг до начала 90-х.

Современное состояние 

Когда развитие ночных клубов происходит в условиях жесткой конкуренции, доступ к их развлечениям становится доступен для каждого, кто захочет к ним прикоснуться, и тогда битву за более высокий статус и активную посещаемость выигрывает тот клуб, который сможет предложить лучшее качество обслуживания, самые захватывающие развлечения и самую увлекательную концепцию. Поэтому лучшие ночные клубы отличает слава концептуальных заведений со своим собственным, неповторимым стилем.

Ночные клубы в массовой культуре

Литература 
 Кровавая дискобаня

Кино 
 Клуб — сериал Петра Шекшеева о клубной жизни
 Клубная мания
 Круглосуточные тусовщики
 Кевин и Перри уделывают всех
 Лихорадка субботнего вечера
 Студия 54 (фильм)
 Ночь в Роксберри

Литература

См. также 
 Ресторан
 Шоу-бизнес
 Студия 54

Примечания 

Ночные клубы